In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Wanne-Eickel aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen von 1946 bis 1969 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen im Herner Stadtteil Wanne-Eickel. Diese Wahlen gibt es erst seit 1979.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Historische Information 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1975 wurde die ehemals kreisfreie Stadt Wanne-Eickel in die kreisfreie Stadt Herne eingegliedert.

Parteien 

 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DKP: Deutsche Kommunistische Partei
 bis 1952: KPD
 DRP: Deutsche Reichspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 bis 1994: WG Grüne
 ab 1999: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands → DKP
 Linke: Die Linke
 2004: PDS
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 REP: Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 AL: Alternative Liste Herne für soziale Gerechtigkeit, Arbeit und Demokratie
 BG: Bürgergemeinschaft
 UB: Unabhängige Bürger
 WG Grüne: Wählergemeinschaft Grüne → Grüne

Wahlergebnisse 

Bei den Wahlen bis 1969 handelt es sich um die Kommunalwahlen in der ehemals kreisfreien Stadt Wanne-Eickel, bei den folgenden Wahlen werden die zusammengefassten Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen in den Stadtbezirken Wanne und Eickel aufgelistet.

Fußnoten

1 1948: zusätzlich: DZP: 3,1 %
2 1952: zusätzlich: BHE: 3,6 %
3 1961: zusätzlich: DRP: 3,5 %
4 2014: zusätzlich: Piraten: 3,6 %, UB: 2,5 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen Wanne und Eickel

Stadtbezirk Wanne 

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: NPD: 3,4 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 3,9 %, UB: 3,1 %, BIG: 2,2 %

Stadtbezirk Eickel 

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: NPD: 2,7 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 3,4 %, UB: 2,0 %

Literatur 
 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke, Düsseldorf, o. J.
 1999: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden mit den Ergebnissen der Stadtbezirke. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Wanne-Eickel
Politik (Herne)